Trois régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Provence » :
 Le régiment de Provence (1684-1774)
 Le régiment de Provence (1776-1780)
 Le régiment de Provence, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires